Lekeberg kan syfta på:

 Lekebergs kommun – en kommun i Örebro län i landskapet Närke 1995–
 Lekebergs landskommun – en tidigare kommun i Örebro län 1952–1970
 Lekebergslagen – en historisk bergslag och en gång ett självständigt härad i Kilsbergen i den västra delen av landskapet Närke